Le dimanche  est le 357 jour de l'année 1866.

Naissances 
 Aaron Louis Treadwell (mort le ), zoologiste américain
 Gabriel Maugas (mort le ), personnalité militaire et concepteur de sous-marins français
 Georges Lecourtier (mort le ), personnalité politique française

Voir aussi 
 23 décembre et décembre 1866